Marzili steht für:
 Marzili (Berner Quartier), ein Quartier in Bern
 Marzilibad, Freibad an der Aare in Bern

Siehe auch:
 Marzilibahn